Ел Нуеве има више значења:

 Ел Нуеве (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Нуеве (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нуеве (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нуеве (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Нуеве (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нуеве (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нуеве, Ла Консепсион (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику